Bla bla bla est une chanson de la chanteuse française Priscilla extraite de son premier album, Cette vie nouvelle.

Le titre sort en single en , dans la même semaine que l'album qui le contient. L'album débute à la  place en France, et la chanson à la  place.

Composition 
C'est une adaptation française, par Shetan, de la chanson Blah Blah Blah du groupe Devotion 2 Music (écrite par Steve Mac et Jörgen Elofsson) qui faisait partie de la bande sonore du film Pokémon 2 : Le pouvoir est en toi (2000).

Liste des titres

Classements

Notes et références

Liens externes 
 

Chanson de 2000
Single musical sorti en 2002
Chanson écrite par Steve Mac
Chanson interprétée par Priscilla Betti
Single publié par Jive Records